Schottenhof ist die Bezeichnung für:
 Schottenhof (Wienerwald), ein Ausflugsziel im Wienerwald
 Schottenhof (Mainz), ein Gebäude in Mainz 
 Schottenhof (Waldsassen), Ortsteil der Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern